2.A liga je predstavljala drugi rang hrvatskog odbojkaškog prvenstva za muškarce u sezoni 2011./12. Sudjelovalo je 27 klubova raspoređenih u četiri skupine.

Ljestvice

Centar

Istok

Jug

Zapad

Poveznice 
 1. A liga 2011./12.
 Kup Hrvatske 2011.

Izvori 
 hou.hr, 2.A liga Centar 2011./12.
 hou.hr, 2.A liga Istok 2011./12.
 hou.hr, 2.A liga Jug 2011./12.
 hou.hr, 2.A liga Zapad 2011./12.
 Hrvatka odbojkaška udruga - Završni bilten 2011./12. 

2011-12